Вембах:

 Вембах — коммуна в Германии.
 Вембах — река в Германии.